Quinto Cecílio Metelo (cônsul em 206 a.C.) – cônsul romano em 206 a.C..
 Quinto Cecílio Metelo Macedônico – cônsul romano em 143 a.C., filho do anterior.
 Quinto Cecílio Metelo Baleárico – cônsul romano em 123 a.C., filho do anterior.
 Quinto Cecílio Metelo Nepos – cônsul romano em 98 a.C., filho do anterior.
 Quinto Cecílio Metelo Céler – cônsul romano em 60 a.C., filho (biológico ou adotivo) do anterior.
 Quinto Cecílio Metelo Nepos (cônsul em 57 a.C.)– cônsul romano em 57 a.C., filho de Metelo Nepos.
 Quinto Cecílio Metelo Numídico – cônsul romano em 109 a.C., sobrinho de Cecílio Macedônico.
 Quinto Cecílio Metelo Pio – cônsul romano em 83 a.C., filho do anterior.
 Quinto Cecílio Metelo Pio Cipião Násica – cônsul romano em 52 a.C., filho do anterior.
 Quinto Cecílio Metelo Cipião – cunhado de Pompeu Magno.
 Quinto Cecílio Metelo Crético – cônsul romano em 69 a.C. e neto de Cecílio Macedônico.
 Quinto Cecílio Metelo (tribuno) – tribuno e filho de Cecílio Crético.
 Quinto Cecílio Metelo Crético Silano – cônsul romano em 7 e neto de Cecílio Crético.

Ver também 
 
 Cecília Metela
 Cecílios Metelos